Os sestieri (sestiere no singular e sestieri no plural, em italiano) são a designação tradicional local dos quarteirões dos centros históricos de algumas cidades italianas:

Sestiere (Génova)
Sestiere (Rapallo)
Sestiere (Veneza)

Geografia da Itália
Desambiguações de topônimos